Ostrovski  se poate referi la:
 Aleksandr Ostrovski (Alexandr Nicolaevici Ostrovski, 1823-1886), dramaturg rus
 Nicolai Ostrovski (Nicolai Alekseevici Ostrovski, 1904-1936), scriitor sovietic socialist